Каналехас () — испанская фамилия. Известные носители:
	
  (1862–1910) — испанский политик.
 Каналехас, Хосе (1854—1912) — испанский политик.
  (1925–2015) — испанский актёр.